Aldo Stella –  attore, doppiatore, dialoghista e direttore del doppiaggio italiano
 Aldo Stella – fondista e scialpinista italiano
 Aldo Stella – storico italiano
 Aldo Stella - filosofo italiano